Холо́дний Я́р:

 Холодний Яр — лісовий масив неподалік від Чигирина і Мотронинського Троїцького монастиря, нині Черкаського району Черкаської області.
 Національний природний парк «Холодний Яр» — природоохоронна територія у Черкаському районі Черкаської області.
 Холодний Яр — пам'ятка природи в межах лісового масиву Холодний Яр.
 Холодний Яр — село, Сумська область, Роменський район.

Твори 
 «Холодний Яр» — вірш Тараса Шевченка.
 «Холодний Яр» — історико-документальний роман Юрія Горліс-Горського.
 Холодний Яр — український документальний фільм про Холодний Яр.
 Холодний Яр. Інтро — український документальний фільм про урочище Холодний Яр та його історію.

Військові формування 
 Перший український полк ім. Холодного Яру — військовий підрозділ, створений 27 липня 1941 року у Рівному за ініціативою ОУНР.
 «Холодний Яр» — дивізія УПА.
 «Холодний Яр» — військова округа південного проводу УПА.
 Холодний Яр (бойовий загін) — добровольче збройне формування, що входило до складу батальйону Айдар під час боїв 2014 року на Донбасі.
 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» — формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України.

Інше 
 «Холодний Яр» — аматорський футбольний клуб з Кам'янки Черкаської області.
 «Холодний Яр» — історичний клуб, об'єднання вчених, краєзнавців, митців, письменників, журналістів, кінорежисерів, літературних критиків, громадських діячів, учасників та нащадків учасників Національно-визвольних змагань українського народу.
 «Холодний Яр» — всеукраїнський націоналістичний інформаційно-просвітницький фестиваль.
 «Холодний Яр» — пам'ятна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України, присвячена історичній місцевості, сповненій славними козацькими традиціями, у центрі якої розташована одна з її окрас — Свято-Троїцький Мотронинський монастир.

Див. також 
 Холодноярська республіка — короткочасне державне утворення на території України в районі Холодного Яру (1919–1922).